Mary Goelet (1878-1937), milliardaire américaine ;
 Peter Goelet (1727-1811), marchand et entrepreneur immobilier huguenot ;
 Robert Walton Goelet (1880-1941), financier et promoteur immobilier américain ;
 Robert Wilson Goelet (1880-1966), homme d'affaires américain.